Телевидение в Киргизию было введено в 1958 году, когда ещё Киргизия была известна как Киргизская ССР.

Список каналов 
Список каналов вещающих в Киргизии:

Государственные

Частные

Региональные

Примечания

Ссылки 
 Сайт медиацентра КТУ «Манас»
 Сайт КТРК

Телевидение в Киргизии